I176  ou I-176 peut faire référence à :
 I-176, un sous-marin de la Marine impériale japonaise ;
 Interstate 176 (I-176), une autoroute américaine reliant Morgantown à Reading en Pennsylvanie.